Bollen kan syfta på:

Boll – ett, ofta klotformat, föremål
Bollen (Rådmansö socken, Uppland, 662633-167540), sjö i Norrtälje kommun 
Bollen (Rådmansö socken, Uppland, 662897-167413), sjö i Norrtälje kommun 
Bollen, även kallad Manzyû Iwa, kulle i Antarktis

Se även
Bolen
Bollène